

Presentación Previa 
La pareja formada por David Rice y Sean Thornley son los campeones defensores. No pudieron defender su título al caer derrotados en primera ronda.

La pareja de estadounidenses Austin Krajicek y Tennys Sandgren son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja formada por Brydan Klein y Dane Propoggia.

Cabeza de serie 

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (Cuartos de final)
 ' Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (Campeones)

<li>  Jamie Delgado /  Jordan Kerr (Cuartos de final)
<li>  Brydan Klein /  Dane Propoggia (Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Esmirna 2013